Mount Aeolus kan syfta på:

 Mount Aeolus, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Aeolus, Antarktis, ett berg i Antarktis